VVV-Venlo in het seizoen 2010/11 (mannen)
 VVV-Venlo in het seizoen 2010/11 (vrouwen)